Els Tres Turons (Pallejà), una muntanya de la comarca del Baix Llobregat
 Els Tres Turons (Blanes), serra de la comarca de la Selva
 Els Tres Turons (Arenys de Munt), entitat de població d'Arenys de Munt
 Tres Turons, tres muntanyes de Barcelona
 Parc dels Tres Turons, projecte de parc de Barcelona